Unter Engadin är en dal i Schweiz.   Den ligger i kantonen Graubünden, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Bern.

I omgivningarna runt Unter Engadin växer i huvudsak barrskog. Runt Unter Engadin är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.

Källor 

Dalar i Graubünden